Tanja Krämer, geb. Hofmann, gesch. Hain-Hofmann (* 3. März 1980 in Mainz) ist eine deutsche Tischtennisspielerin. Sie wurde 2008 Deutsche Meisterin im Damen-Einzel.

Karriere 
Hofmann wuchs in Walldorf auf. Sie begann mit dem Tischtennissport bei Rot-Weiß Walldorf. Über die Stationen TTC Mörfelden, SKILO Frankfurt (bis 1994), TV Bergen-Enkheim (1994–1996), TTC Assenheim (1996–1998), Kasseler SV Auedamm (1998/99), SV Winterwerb (1999/2000), VfB Lübeck (2000/01) und TV Busenbach (2001–2003) kam sie 2003 zu 3B Berlin in die Tischtennis-Bundesliga. In der Saison 2012/13 spielte sie beim TTK Anröchte, danach kehrte sie zu TV Busenbach zurück. 2020 wurde sie vom TSV Langstadt verpflichtet.

Tanja Hofmann war nach dem Abitur 1999 acht Jahre Sportsoldatin im Bereich Luftwaffe und ist seither Vollprofi. Am 28. Oktober 1997 bestritt sie ihr erstes Länderspiel in der Europaliga gegen England, bei dem sie ihr Einzel gewann.  Sie hat derzeit (Stand: 28. März 2008) 29 Länderspiele für die Deutsche Nationalmannschaft absolviert und bisher an vier Europameisterschaften und drei Weltmeisterschaften teilgenommen.

Privat 
Am 28. Dezember 2000 heiratete sie den Mitarbeiter des DTTB Andreas Hain, der vormals in der 2. Bundesliga spielte. Nach ihrer Scheidung heiratete sie im Juli 2011 Achim Krämer und nahm dessen Namen an. Mit ihm hat sie eine Tochter (* August 2012).

Erfolge 
Vizeeuropameisterin mit der Damen-Mannschaft: 2002
Deutsche Meisterin im Damen-Einzel: 2008
Deutsche Meisterin im Damen-Doppel: 1998 (mit Elke Schall), 2002 (mit Laura Stumper), 2007 (mit Amelie Solja)
Deutsche Vizemeisterin im Damen-Einzel: 2007
Deutsche Vizemeisterin im Damen-Doppel: 2001, 2003, 2004 (jeweils mit Laura Stumper), 2008 (mit Amelie Solja)
Deutsche Vizemeisterin im Gemischten Doppel: 2005 (mit Thomas Keinath)
Bundesranglistenturnier: 2006 Platz 1 
Siegerin Brazilian Open im Damen-Doppel: 2005 (mit Georgina Póta (HUN))
Deutsche Juniorenmeisterin im Einzel: 1998, 2001
Vizeeuropameisterin der Jugend im Gemischten Doppel: 1997 (mit Timo Boll)
Dritte der Europameisterschaften im Mädchen-Doppel: 1997 (mit Nadine Bollmeier)

Turnierergebnisse

Literatur 
 Friedhard Teuffel: Disco? Da trainier ich lieber!, Zeitschrift tischtennis, 2005/1 Seite 42–45

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 
 

Tischtennisspieler (VfB Lübeck)
Tischtennisspieler (TV Busenbach)
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Tischtennisspieler (TSV Langstadt)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Sportsoldat (Bundeswehr)
Deutscher
Geboren 1980
Frau